CXA steht für:
 Flughafen Caicara del Orinoco (IATA-Code), Flughafen von Caicara del Orinoco, Cedeño (Bezirk), Bolívar (Bundesstaat), Venezuela
 Xiamen Air (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

Abkürzung